Příjmení Křivánek nosí více významných osobností:

 Jaroslav Křivánek (1976–2019) – český informatik, počítačový grafik a vysokoškolský učitel
 Josef Křivánek (1881–1954) – český kamenosochař
 Marie Křivánková (1883–1936) – česká designérka šperku a úřednice pražské zlatnické firmy
 Miroslava Křivánková (1954–2021) – česká zpěvačka a skladatelka
 Patrik Křivánek (* 1987) – český režisér, filmový producent a scenárista
 Petr Křivánek (* 1970) – český fotbalový obránce a reprezentant
 Roman Křivánek (* 1964) – český archeolog a geofyzik
 Rostislav Křivánek (* 1959) – český spisovatel, dramatik, básník, libretista a novinář
 Tomáš Křivánek (* 1955) – český hudebník
 Vladimír Křivánek (* 1951) – český básník, literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog, editor a překladatel

podobné jméno
 Skřivánek

Externí odkazy